Соревнования по волейболу на XV Панамериканских играх проходили с 14 по 28 июля 2007 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с участием 8 мужских и 8 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Бразилии, у женщин — сборная Кубы.

Команды-участницы

Мужчины 
 Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США.

Женщины 
 Бразилия, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Куба, Мексика, Перу, Пуэрто-Рико, США.

Система проведения турнира 
По 8 команд-участниц турнира у мужчин и женщин на предварительном этапе были разбиты на две группы. По 4 команды (по две лучшие из каждой группы) вышли в плей-офф, где по системе с выбыванием определили призёров турнира. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A 

 23 июля: Бразилия — Канада 3:0 (25:19, 25:18, 25:17); Куба — Мексика 3:0 (25:20, 25:18, 25:20).
 24 июля: Бразилия — Куба 3:0 (25:23, 25:20, 25:20); Канада — Мексика 3:1 (17:25, 25:19, 29:27, 25:19).
 25 июля: Бразилия — Мексика 3:0 (25:17, 25:23, 25:21); Куба — Канада 3:0 (25:19, 25:17, 25:22).

Группа B 

 23 июля: Пуэрто-Рико — Аргентина 3:1 (22:25, 26:24, 25:21, 25:22); США — Венесуэла 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).
 24 июля: Венесуэла — Пуэрто-Рико 3:1 (29:31, 25:16, 25:18, 25:19); США — Аргентина 3:0 (25:17, 25:22, 25:21).
 25 июля: Венесуэла — Аргентина 3:0 (25:17, 25:21, 25:21); США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:22, 25:17, 25:23).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
27 июля
 США — Куба 3:1 (25:23, 25:17, 24:26, 25:23)
 Бразилия — Венесуэла 3:0 (30:28, 25:18, 25:16)

Полуфинал за 5—8 места 
27 июля
 Аргентина — Канада 3:2 (16:25, 25:23, 30:28, 19:25, 25:23)
 Пуэрто-Рико — Мексика 3:0 (25:19, 25:19, 25:18)

Матч за 7-е место 
28 июля
 Канада — Мексика 3:0 (26:24, 25:22, 25:20)

Матч за 5-е место 
28 июля
 Пуэрто-Рико — Аргентина 3:0 (25:22, 25:22, 30:28)

Матч за 3-е место 
28 июля
 Куба — Венесуэла 3:2 (25:16, 23:25, 27:25, 17:25, 18:16)

Финал 
28 июля
 Бразилия — США 3:0 (25:16, 25:20, 25:22)

Женщины

Предварительный этап

Группа A 

 23 июля: Доминиканская Республика — Мексика 3:0 (25:23, 25:16, 25:19); Бразилия — Перу 3:0 (25:15, 25:19, 25:12).
 24 июля: Перу — Мексика 3:0 (25:18, 25:23, 25:17); Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (28:26, 25:16, 25:15).
 25 июля: Бразилия — Мексика 3:0 (25:18, 25:15, 25:17); Перу — Доминиканская Республика 3:2 (14:25, 25:13, 23:25, 29:27, 15:8).

Группа B 

 23 июля: США — Коста-Рика 3:0 (25:9, 25:19, 25:12); Куба — Пуэрто-Рико 3:1 (25:18, 25:17, 24:26, 25:23).
 24 июля: США — Пуэрто-Рико 3:1 (21:25, 25:18, 25:18, 25:22); Куба — Коста-Рика 3:0 (25:17, 25:12, 27:25).
 25 июля: Пуэрто-Рико — Коста-Рика 3:0 (25:14, 25:19, 25:14); Куба — США 3:0 (25:16, 25:23, 25:15).

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
27 июля
 Бразилия — США 3:0 (25:13, 25:20, 25:20)
 Куба — Перу 3:0 (25:14, 25:23, 25:22)

Полуфинал за 5—8 места 
27 июля
 Доминиканская Республика — Коста-Рика 3:0 (25:17, 25:6, 25:15)
 Пуэрто-Рико — Мексика 3:0 (25:19, 25:21, 25:18)

Матч за 7-е место 
28 июля
 Мексика — Коста-Рика 3:2 (25:17, 22:25, 25:8, 16:25, 15:12)

Матч за 5-е место 
28 июля
 Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0 (25:18, 25:23, 25:18)

Матч за 3-е место 
28 июля
 США — Перу 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)

Финал 
28 июля
 Куба — Бразилия 3:2 (25:27, 25:22, 22:25, 34:32, 17:15)

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Бразилия: Бруно Мосса Резенде, Марселиньо (Марсело Элгартен), Анре Эллер, Самуэл Фукс, Жиба (Жилберто Годой Фильо), Мурило Эндрес, Андре Насименто, Сержио Сантос, Андерсон Родригес, Густаво Эндрес, Родригао (Родриго Сантана), Данте Амарал. Главный тренер — Бернардиньо (Бернардо Резенде).

  США: Дэвид Ли, Шон Руни, Джеймс Полстер, Брэндон Талиаферро, Ричард Лэмбурн, Эндрю Хэйн, Брук Биллингс, Питер Олри, Кевин Хэнсен, Дэвид Маккензи, Делано Томас, Нильс Нильсен. Главный тренер — Рональд Ларсен.

  Куба: Хорхе Луис Санчес Сальгадо, Кейбир Гутьеррес Торрес, Павел Пимьента Аллен, Майкл Санчес Бослуэва, Роландо Хуркин Деспань, Педро Иснага Ортис, Роберланди Симон Атьес, Райдел Йерресуэло Агирре, Ореоль Камехо, Райдел Корралес Поуто, Осделвис Доминико Спек, Йоандри Диас Карменате. Главный тренер — Орландо Самуэль Блэквуд.

Женщины 
  Куба: Юмилка Руис Луасес, Янелис Сантос Алленье, Нэнси Каррильо де ла Пас, Йенисей Гонсалес Диас, Дайми Рамирес Эчеварриа, Яйма Ортис Чарро, Юслейнис Эррера Альварес, Лиана Меса Луасес, Росир Кальдерон Диас, Кения Каркасес Опон, Юсидей Силье Фромета, Сойла Баррос Фернандес. Главный тренер — Антонио Пердомо Эстрелья.

  Бразилия: Валевска Оливейра, Карол (Каролина Албукерке), Мари (Марианне Штейнбрехер), Паула Пекено, Таиса (Таиса Дахер ди Менезис), Фофао (Элиа Рожерио ди Соуза), Фабиана Клаудино, Сасса (Велисса Гонзага), Эрика Коимбра, Шейла Кастро, Фаби (Фабиана Алвин ди Оливейра), Режиане Бидиас. Главный тренер — Зе Роберто (Жозе Роберто Гимарайнс).

  США: Даниэль Скотт-Арруда, Тайиба Хэниф-Парк, Шарнетт Фэйр, Кристен Майклс, Фолуке Акинрадево, Лора Томс, Синтия Барбоза, Кимберли Нобл, Морель Хэмптон, Куртни Томпсон, Линдси Хантер, Кассандра Бьюсс. Главный тренер — Сьюзен Вудстра.

Индивидуальные призы

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 
 Волейбольный турнир 15-х Панамериканских игр на сайте NORCECA 

Волейбол на Панамериканских играх
2007 год в волейболе
Волейбол
Международные соревнования по волейболу в Бразилии